

Sigle 
Impresa generale di pubblicità
Indicazione geografica protetta – marchio di qualità dell'Unione europea
Indicazione geografica protetta – marchio di qualità svizzero
Integrated graphic port – tipologia di scheda video integrata nella scheda madre
Integrated graphics processor – un'unità di elaborazione grafica
Interior gateway protocol o internal gateway protocol – protocollo di routing intra-autonomous system
Istituto geofisico del Perù
Istituto geografico portoghese

Altri progetti